Designated survivor (englisch für ‚designierter Überlebender‘) steht für:

 eine zur Sicherung der amerikanischen Präsidentennachfolge ausgewählte Person, siehe Nachfolge des Präsidenten der Vereinigten Staaten #Vorkehrungen für das Ausreichen der Liste
 Designated Survivor (Fernsehserie), amerikanische Fernsehserie (ab 2016)
 Designated Survivor: 60 Days, südkoreanische Fernsehserie aus dem Jahr 2019